W Rumunii
 Mărăcineni – gmina w okręgu Ardżesz
 Mărăcineni – gmina w okręgu Buzău
 Mărăcineni – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Mărăcineni
 Mărăcineni – wieś w okręgu Buzău, w gminie Mărăcineni